Die elfte Serie der World Marathon Majors  (offizieller Sponsorenname: AbbottWMM Series XI) startete im April 2017 und endete im April 2018. Bei den Männern gewann wie in der Vorserie Eliud Kipchoge. Bei den Frauen siegte Mary Jepkosgei Keitany nach 2011/12 und 2015/16 zum dritten Mal.

Wertung 
In die Wertung dieses Laufcups gingen 8 Rennen ein: jeweils der London-, der Berlin-, der Chicago- und der New-York-City-Marathon 2017 und der Tokio-, der Boston- und der London-Marathon 2018, sowie der Marathon der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017 in London.

Punkte wurden wie folgt vergeben, wobei bei jedem Läufer maximal zwei Ergebnisse gewertet wurden:
 25 für einen Sieg
 16 für eine Zweitplatzierung
 9 für eine Drittplatzierung
 4 für eine Viertplatzierung
 1 für einen fünften Platz

Endergebnis

Männer

Frauen

Weblinks 
 Website der World Marathon Majors

2017/18
Leichtathletikveranstaltung 2017
Leichtathletikveranstaltung 2018